

Patronyme 
 Raymond Saleilles (1855-1912), juriste français.

Toponyme 
 Saleilles, commune française du département des Pyrénées-Orientales.